L'atoll Hadhdhunmathi, en divehi , est un atoll des Maldives. Ses  habitants se répartissent sur 12 des 82 îles qui le composent. Les terres émergées représentent  sur les  de superficie totale de l'atoll, lagon inclus.

Administration 
L'atoll Hadhdhunmathi constitue une subdivision des Maldives sous le nom de Laamu. Sa capitale est Fonadhoo.

Référence